Juh steht für:
 Juh, Stadtteil von Košice, Slowakei
 Juh (Häuptling) († 1883), Häuptling der Apachen

juh steht für:
 Hõne (ISO-639-3-Code), jukunoide Sprache in Gombe und Taraba, Nigeria

JUH steht für:
 Johanniter-Unfall-Hilfe, eine deutsche Hilfsorganisation
 Johanniter-Unfall-Hilfe in Österreich, eine österreichische Hilfsorganisation
 Jamiat Ulema-i-Hind, eine führende Organisationen islamischer Gelehrter in Indien
 Chizhou Jiuhuashan Airport (IATA-Code), Flughafen von Chizhou, Provinz Anhui, VR China

Siehe auch:
 JU
 Yuh

Abkürzung